Hemlandssånger är en kyrkosångbok utgiven av Augustanasynoden i USA med första upplagan 1891. Den innehåller sånger med svensk text och musik och var avsedd för svenska invandrare som ofta samlades i olika samfund till gudstjänster på svenska. Utgivare var Lutheran Augustan Book Concern, Rock Island, Illinois.

Samlingen gavs ut med 404 sånger i en andraupplaga som kom 1881 på Engberg & Holmbergs förlag i Chicago.



Allmänt 
I titeln refererar ordet hemlandssång till sånger om glädjen över att efter döden komma hem till Gud och det himmelska hemmet efter döden,  vilket vid den tiden var en i svenska  frikyrkliga psalmböcker vanlig  psalmkaraktär.

Boken innehåller drygt 500 sånger av många olika författare, flera är psalmer ur 1819 års psalmbok och något hundratal är skrivna av Lina Sandell, vars psalmer var allmänt uppskattade av många svenska emigranter.

Tematisk indelning

Psalmer

I. Guds lof och tillbedjan

II. Högtiderna

I. Advent och Jul

2. Nyår

3. Trettondedagen

4. Fastlagstiden

5. Påsk

Psalmförteckning (alfabetiskt efter titelrad) 

Med  märkta titlar finns publicerade på Wikisource.

("Met-kl." = Meterklass. "a" och "b" i kompositörskolumnen refererar till olika melodivarianter i sångboken.)

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

Källor

Fotnoter

Amerikanska psalmböcker
Litteratur 1891
Musikåret 1891
Kristendomsåret 1891